Racconto, narrazione in prosa di minore estensione rispetto al romanzo
 Racconti (Erzählungen) – raccolta di racconti dello scrittore tedesco Heinrich von Kleist pubblicata in due volumi nel 1810 e nel 1811
 Racconti (Tales) – raccolta di racconti di Edgar Allan Poe del 1845
 I racconti – antologia di Italo Calvino del 1958
 Racconti (Collected Stories) – antologia di Isaac Bashevis Singer del 1982
 Racconti – album di Gianni Celeste del 1994